

Geografia

Austria 
 Neuberg an der Mürz – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag
 Neuberg im Burgenland – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Güssing

Niemcy 
 Neuberg – dzielnica gminy Haag in Oberbayern, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Neuberg – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig

Osoby 
 Carl Neuberg – niemiecki biochemik
 Erich Neuberg – austriacki reżyser
 Georg von Neuberg – niemiecki biskup

Zobacz też 
 Neuburg